Eremogryllodes är ett släkte av insekter. Eremogryllodes ingår i familjen Myrmecophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar
Eremogryllodes